Amerikai Egyesült Államok
Nobleboro (Maine)
Nobleboro (New York)